Ансарі (; ) — прізвище, поширене в Ірані й арабських країнах. Відомі носії:
 Абдулазіз Аль-Ансарі — катарський футболіст
 Ануше Ансарі — американська науковиця
 Гусейн ібн Ансарі — валі Сарагоси у 772—781 роках

Арабські прізвища